Ostwand bezeichnet:
 Einen Gebäudekomplex in Warschau, siehe Ściana Wschodnia
 Eine steile Ostseite (-flanke) eines Berges. Relativ bekannt sind z. B.
 Watzmann-Ostwand (ca. 1800 m)
 Ostwand der Lamsenspitze
 Ostwand der Spitzmauer (ca. 800 m)
 Ostwand der Rosengartenspitze (ca. 600 m)
 Zwei Ostwände im Monte-Rosa-Massiv (ca. 2200 m bzw. 1500 m)